Флаг Лу́нинского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Лунинского района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое волнообразно по горизонтали на две неравные части: зелёную в 6/7 и белую в 1/7 ширины полотнища; в центре жёлтыми, белыми, красными и голубыми цветами воспроизведена композиция из герба района: колокольня, с расположенными за ней накрест пикой и бердышом, а снизу — полукольцо из лавровой и дубовой веток».

Обоснование символики 
Флаг Лунинского района разработан на основе герба и воспроизводит фигуры гербовой композиции, отражающие его исторические, экономические и культурные особенности района.

Основной фигурой флага Лунинского района является стилизованно изображённая колокольня, являющаяся символом духовного единения и возрождения жителей района. На территории района имеется монастырь, памятник середины XIX века, а также более десятка церквей XVIII—XIX века, некоторые из которых действующие.

Скрещённые, за колокольней, кавалерийская пика (символ казачества) и бердыш (символ первых поселенцев, защитников окраин государства) — являются символом прошлого, когда происходило заселение этих мест отставными офицерами, бывшими солдатами и казаками. В годы Великой Отечественной войны более 13 тысяч лунинцев ушли на фронт, 11 человек из них стали Героями Советского Союза. Две ветки: лавра (символ славы и почёта) и дуба (символ стойкости и твёрдости) — увековечивают память благодарных потомков за совершенные подвиги.

Волнистая белая часть флага является символом реки Суры протекающей по территории всего района, а зелёное поле символически указывает на сельскохозяйственные угодья района, на его плодородные поля и обширные леса.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, плодородие.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, чести, славы, преданности.

Примечания